V30 ou V-30  peut faire référence à :
 Autoroute espagnole V-30, périphérique de Valence ;
 NEC V30, un microprocesseur fabriqué par NEC Corporation ;
 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un piéton ou un animal, d'après la classification internationale des maladies ;
 Toyota Camry V30, une génération de la Toyota Camry.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres